Moltrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Moltrecht (* um 1939), deutscher Sachbuchautor und Funkamateur
 Hannibal Moltrecht (1812–1882), deutscher Techniker und Fabrikant
 Karl Moltrecht (1860–1919), deutsch-baltischer Geistlicher